Paroy kan syfta på:
 Paroy, Doubs
 Paroy, Seine-et-Marne